Лабатю — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Лабатю — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Лабатю — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Лабатю, Андре (1891—1977) — французский фехтовальщик, олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира.